Elig peut désigner :
 Patricia Elig, une actrice française
 Raphaël Elig, un musicien et compositeur français
 Elig Bodo, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig-Mfomo, une commune de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Ndoum, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Ngomo, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Nkouma I, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Nkouma II, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Ntsogo, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Onana, un village de la Région du Centre du Cameroun
 Elig Yen, un village de la Région du Centre du Cameroun

Homonymie de patronyme